Aeroporto di Bangkok-Don Muang 
 Aeroporto di Bangkok-Suvarnabhumi